Tillinger ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Tillinger Koskoff (geb. Emma Tillinger, * ca. 1971/1972), US-amerikanische Filmproduzentin
 John Tillinger (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Sebastian Tillinger, US-amerikanischer Schauspieler